Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Tebat (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tanjung Tebat (Bunga Mas), een plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Bengkulu in de provincie Bengkulu
 Tanjung Tebat (Lahat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Tebat (Muaradua Kisam), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Tebat (Tanjung Tebat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra